Denisovo (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Denisovo (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Denisovo (Kemerovo) - dorp in de Russische oblast Kemerovo
 Denisovo (Koergan) - dorp in de Russische oblast Koergan
 Denisovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Denisovo (Krasnojarsk) - dorp in de Russische kraj Krasnojarsk
 Denisovo (Leningrad) - posjolok in de Russische oblast Leningrad
 Denisovo (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Denisovo (Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Denisovo (Perm) - dorp in de Russische oblast Perm
 Denisovo (Rjazan) - dorp in de Russische oblast Rjazan
 Denisovo (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen